

Шарон-Спрінгс — місто, штат Канзас
 Шарон-Спрінгс — селище, штат Нью-Йорк